Jeanne d'Arc est une personnalité emblématique de l'histoire de France.

Titres d'œuvre

Bande dessinée 
 Jehanne d'Arc, série humoristique du Français F'Murr publiée de 1976 à 1984.

Cinéma 
 Jeanne d'Arc film muet réalisé par Georges Méliès avec Jehanne d'Alcy en 1900 
 La Vie de Jeanne d'Arc, court métrage muet de Mario Caserini, sorti en 1909
 Jeanne d'Arc film muet réalisé par Cecil B. DeMille avec Geraldine Farrar en 1916 
 La Passion de Jeanne d'Arc film muet réalisé par Carl Theodor Dreyer avec Renée Falconetti en 1928 
 La Merveilleuse Vie de Jeanne d'Arc, fille de Lorraine film muet réalisé par Marco de Gastyne avec Simone Genevois en 1929 
 Jeanne d'Arc (Das Mädchen Johanna) réalisé par Gustav Ucicky avec Angela Salloker en 1935 
 Jeanne d'Arc réalisé par Victor Fleming avec Ingrid Bergman en 1948 
 Destinées segment Jeanne réalisé par Jean Delannoy avec Michèle Morgan en 1954 
 Jeanne au bûcher réalisé par Roberto Rossellini avec Ingrid Bergman en 1954 
 Sainte Jeanne réalisé par Otto Preminger avec Jean Seberg en 1957 
 L'Histoire de l'humanité (The Story of Mankind) réalisé par Irwin Allen avec Hedy Lamarr en 1957 
 Procès de Jeanne d'Arc réalisé par Robert Bresson avec Florence Delay en 1962 
 Jeanne la Pucelle réalisé en deux parties par Jacques Rivette avec Sandrine Bonnaire en 1993 
 Jeanne d'Arc réalisé par Luc Besson avec Milla Jovovich en 1999
 Jeannette, l'enfance de Jeanne d'Arc et sa suite Jeanne réalisés en 2017 et 2019 par Bruno Dumont, adaptations de l'œuvre de Charles Péguy

Jeux vidéo 
 Jeanne d'Arc, jeu vidéo développé par GO ! Media sorti en 1989 (aka Joan of Arc - Siege and the Sword)
Jeanne d'Arc, jeu vidéo développé par Enlight Software sorti en 2004
 Jeanne d'Arc, jeu vidéo développé par Level-5 sorti en 2006

Littérature 
 Jeanne d'Arc, roman de Joseph Delteil, prix Femina 1925.

Musique 
 Giovanna d'Arco Opéra en 3 actes de Giuseppe Verdi en 1845.
 , chanson du groupe Orchestral Manoeuvres in the Dark.
Jeanne d'Arc de Thy Majestie en 2005

Télévision 
 Jeanne d'Arc, le pouvoir et l'innocence, feuilleton télévisé en trois épisodes réalisé par Pierre Badel en 1989
 Jeanne d'Arc, téléfilm de Christian Duguay diffusé en 1999

Théâtre 
 Jeanne d'Arc, une pièce de Jules Barbier, 1873
 Jeanne d'Arc, une pièce de Charles Péguy, 1897
 Le Mystère de la charité de Jeanne d'Arc une pièce de Charles Péguy, 1910
 Sainte Jeanne, une pièce en un acte de George Bernard Shaw, 1924
 Jeanne d'Arc au bûcher de Paul Claudel, 1938

Sculpture 
 Jeanne d'Arc (ou Jeanne au sacre), une statue d'Adolphe Roberton, dont de nombreux exemplaires sont érigés en France dans l'espace public.

Peinture 
 Jeanne d'Arc, tableau de Jules Bastien-Lepage (1879) ;
 Jeanne d'Arc, tableau de Roger de La Fresnaye réalisé en 1911-1912.

Navires 
 Différents navires de la marine française ont porté le nom de Jeanne d'Arc :
 , dont :
 Jeanne d'Arc, une corvette-cuirassée de classe Alma de la Marine française, lancée en 1867 ;
 Jeanne d'Arc, un croiseur cuirassé, construit en 1895 d'après les plans de Louis-Émile Bertin ;
 Jeanne d'Arc, un croiseur école de la Marine française, en service de 1931 à 1964 ;
 Jeanne d'Arc, porte-hélicoptères français, construit par l'arsenal de Brest de 1959 à 1964.

Prénom
Jeanne d'Arc (ou Jeanne-d'Arc) est aussi un prénom féminin, porté notamment par :
 Jeanne-d'Arc Bouchard, religieuse et infirmière québécoise;
 Jeanne-d'Arc Charlebois, chanteuse, imitatrice et musicienne québécoise;
 Jeanne d'Arc Debonheur, , femme politique rwandaise 
 Jeanne d'Arc Gaudet, universitaire et militante acadienne
 Jeanne d'Arc Girubuntu, cycliste rwandaise
 Jeanne d'Arc Mujawamariya, femme politique rwandaise;
 Jeanne d'Arc Kagayo, femme politique burundaise.
 Jeanne d'Arc Mukakalisa, femme politique rwandaise.

Autres 
 Groupe fortifié Jeanne-d’Arc, un des forts de Metz
 Cité Jeanne-d'Arc à Paris
 Station Jeanne-d’Arc du métro de Toulouse
 Cafés Jeanne d'Arc cafés et torréfacteurs centenaires à Orléans
 Club de football réunionnais SS Jeanne d'Arc
 Une religieuse dominicaine, sœur Jeanne d'Arc (1911-1993)
 Une concordance couramment désignée par le nom de son auteur principal sœur Jeanne d'Arc
 Musée Jeanne-d'Arc à Rouen
 Salle Jeanne d'Arc à Saint-André de La Réunion
 
 Sainte-Jeanne-d'Arc, municipalité de paroisse canadienne du Québec de la Mitis ;
 Sainte-Jeanne-d'Arc, municipalité de village canadienne du Québec de Maria-Chapdelaine ;
 Église Sainte-Jeanne-d'Arc, à Nice bâtie dans un style Art nouveau ;
 Église Sainte-Jeanne-d'Arc de Rouen ;
 Basilique Sainte-Jeanne-d'Arc de Domrémy-la-Pucelle.
 Plusieurs établissements scolaires en France dont : 
 Lycée public Jeanne-d'Arc de Rouen
 Lycée (public) Jeanne d'Arc, de Nancy
 Institution Jeanne-d'Arc de Colombes
 Institution Jeanne-d'Arc de Bayeux
 École-collège-lycée privé Jeanne-d'Arc à Mulhouse
 Institution Jeanne-d'Arc de Figeac
 École Jeanne-d'Arc de Capdenac-Gare
 École Jeanne-d'Arc de Vandœuvre-lès-Nancy
 Voir aussi 
 Janne Da Arc, groupe de rock japonais

Voir aussi